Molekulska formula -{C34H24N6Na4O14S4}- se može odnositi na:

 T-1824
 Tripansko plavo

en:C34H24N6Na4O14S4